Dasyscyphella — рід грибів родини Hyaloscyphaceae. Назва вперше опублікована 1899 року.

Класифікація 
До роду Dasyscyphella відносять 39 видів:

Примітки

Джерела 
 Tranzschel, W.A. 1899. Zwei neue europaeische Ascomycetengattungen. Beiblatt zur Hedwigia. 38:(10)-(12) - P.(11)

Роди грибів